Четово — название населенных пунктов:

Россия 

Четово — деревня в Кадомском районе Рязанской области.

Украина 

Четово — до 1995 г. название села  Четфалва  в Береговском районе Закарпатской области Украины.